Garúa puede referirse a:

 Garúa, llovizna o lluvia leve a modo de neblina.
 Garua, ciudad capital de la Región del Norte en Camerún, y cabeza del departamento de Benué, a orillas del río Benué.
 Garúa, tango de 1943 de Anínal Toilo y Enrique Cadícamo.